Cappellacci – tipo di pasta ripiena
 Roberto Cappellacci – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Ugo Cappellacci – politico italiano